Хлебный приказ, Приказ Хлебного Сбора — орган управления царства Русского (приказ), который ведал хлебным делом, в городах, селениях и землях великого князя московского (закупал, ведал доходами и расходами хлебов, снабжением хлебом стрелецких войск), житницами и житными дворами царского двора.

История 
«А к житницам и хлебным запасам береженье держать великое, чтобы житницы были укрыты, а в житницах наши хлебные запасы ничем не испортились, и потери б хлебным запасам однолично никакие не было».
Приказ известен по актам с 1663 года. В нём заседали дворянин и дьяки. А. И. Заозерский считает что приказ был создан, вероятно, после смерти Н. И. Романова (то есть в 1652 году или позднее) для управления его вотчинами. В 1655 году в приказе Хлебного Сбора упомянуты вторым судьёй Я. И. Загряжский и дьяк Иван Степанов. Приказ ведал некоторые дворцовые города, волости, слободы и сёла с кабаками, таможнями и податями, заведовал царскими пашнями, для надзора за которыми существовали приказчики, дворяне. Хлеб с пашен отправлялся в Москву на житный двор. С созданием в государстве Тайного приказа, хлебный был ему подчинён. После расформирования Тайного приказа, в 1676 году, Хлебный приказ передан в ведение Стрелецкого приказа. В 1678 году, переведён из Устюжской Чети в приказ дьяком Ларион Порецкий. 

В 1679 году был соединён с приказом Большого дворца (подчинён).

Руководители 
 И. С. Хитрово (1665 — 1668)
 Ю. А. Долгоруков (1676 — 1678)

См. также 
 Приказ денежного и хлебного сбора

Примечания

Литература 
 «Описные книги Хлебного приказу, что в нем ведомо городов, и волостей, и сел, и в тех городех и в волостях и в селех всяких заводов, и хлеба, и стрельцов, и пушкарей, и посадцких людей, и крестьян, и бобылей, и бортников, и мордвы, и с них всяких денежных доходов по окладу в год сходит, и десятинной пашни пашут, и стрелецкого хлеба платят, и тех городов писцовых, и переписных, и описных, и Хлебного приказу приходных и росходных книг, и хто имяны в тех городех воеводы, н приказные люди, и Хлебного приказу подьячие, и приставы, и сторожи, — то писано в сих книгах порознь ниже сего», Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА), ф. 145 (Приказ Князя Смоленского), оп. 1, кн. 34, 68 л.
 Московские старинные приказы // Древняя российская вивлиофика. — , 1791. — Ч. 20;
 
 
 
 
 А. И. Заозерский, Царская вотчина XVII века. Из истории хозяйственной и приказной политики царя Алексея Михайловича., М., 1937, стр. 5, 39 — 43.
 Водарский Я. Е., Опись владений Хлебного приказа как источник по социально-экономической истории и исторической географии России 2-й пол. XVII в. // Археографический ежегодник за 1970 год. — М., 1971. 
 Энциклопедический справочник «Российская государственность в терминах: IX — начало XX века», , 2011 год.
 Л. Ю. Варенцова, Хлебный приказ в 1655 — 1679 годах., «Вопросы истории», № 8, август 2016 года, C. 127 — 131.

Ссылки 
 Опись владений Хлебного приказа ... .
 Хлебный приказ, Центральный государственный архив древних актов СССР. Путеводитель. В четырех томах. Том 1. 1991.
 Библиотека Руниверс, «Дела Тайного Приказа»

Приказы Русского государства